Василий Георгиевич Монахов (1902—1960) — советский военачальник, генерал-майор, доцент, .

Биография 
Родился в 1902 году.

В 1921 году поступил на службу в РККА. Участник Гражданской войны

После войны продолжил службу в РККА.

В 1924 году вступил в ВКП(б).

В 1939—1940 гг. участвовал в Советско-финской войне, за боевые отличия награждён орденом Красной Звезды.

Первый начальник военно-автомобильной дороги № 101 — «Дорога жизни».

Начальник Дорожного управления штаба Ленинградского фронта

Генерал майор с 17 января 1944 года.

С сентября 1946 года генерал Монахов — кандидат военных наук, доцент, возглавлял кафедру «Дорожная служба» в Военно-транспортной Академии Советской Армии.

Умер в 1960 году в Ленинграде. Похоронен на Богословском кладбище.

«Дорога жизни» 

Подготовка к организации ледовой дороги через Ладожское озеро началась ещё в октябре 1941 года. Постройка и эксплуатация ледового пути затруднялись не только тем, что трасса находилась в зоне воздействия артиллерии и авиации немцев, но и сложным, недостаточно изученным характером водного режима и особенно ледового покрова озера. Общее руководство постройкой ледяной дороги было возложено на военного инженера 1-го ранга В. Г. Монахова. Как вспоминал потом Монахов: «У всех у нас были очень скудные сведения о Ладожском озере и о его режиме, по существу мы шли вслепую».

Для эксплуатации и охраны дороги и перевалочных баз было создано Управление дороги, подчиненное начальнику тыла фронта генерал-майору Ф. Н. Лагунову. Начальником дороги был назначен начальник автодорожного отдела Управления тыла Ленинградского фронта военный инженер 1-го ранга полковник В. Г. Монахов с оставлением в занимаемой должности. Военным комиссаром дороги через несколько дней стал батальонный комиссар П. С. Глухов (1902—1973).

После Монахова начальником «Дороги жизни» с 7 декабря 1941 г. по 24 мая 1943 года был М. А. Нефёдов (1899—1943).

Награды 

 орден Ленина  (1946)
 три ордена Красного Знамени (18.06.1943, 03.11.1944, 1951)
 орден Кутузова II степени (22.06.1944)
 орден Отечественной войны I степени (05.10.1944)
 Орден Красной Звезды (1940)
 Медали в том числе:
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938)
 «За оборону Ленинграда» (1944)
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)

Память 
 В 2003 году на фасаде дома № 4 Манежной площади Санкт-Петербурга Монахову установлена мемориальная доска со следующим текстом:

«В этом доме с 1943 по 1960 год жил один из организаторов Ладожской ледовой трассы „Дорога жизни“ Василий Георгиевич Монахов».

Хотя в распоряжении Администрации Санкт-Петербурга от 04.09.2003 № 2122-ра «ОБ УСТАНОВКЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ  указан текст:

«В этом доме с 1943 по 1960 год жил Василий Георгиевич Монахов один из организаторов и первый начальник Ладожской ледовой трассы „Дорога жизни“».

Примечания

Ссылки 
 Василий Георгиевич Монахов 

Участники Гражданской войны в России
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Военачальники Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные на Богословском кладбище